Un sistema di lancio per carichi super-pesanti è un veicolo (solitamente un razzo) in grado di trasportare più di 50 Tonnellate in orbita terrestre bassa.

Veicoli già esistiti

Ritirati 

 Saturn V, che durante una regolare missione Apollo trasportava in Orbita terrestre bassa il Modulo di comando Apollo e il Modulo di Servizio assieme al Modulo Lunare Apollo, per un totale di 45 tonnellate. A renderlo un sistema di lancio per carichi ultra-pesanti fu il terzo stadio, che dopo aver inserito la nave in orbita contava una massa totale di 140 tonnellate.
 Lo Space Shuttle metteva in orbita lo Shuttle e un carico per un totale di 122.538 Kilogrammi.
 Il razzo sovietico Energia era stato creato per trasportare 105 tonnellate. Venne lanciato due volte, ma raggiunse l'orbita solo in un'occasione. Nel primo lancio trasportò il prototipo di arma Polyus, ma non raggiunse il suo obbiettivo per via di un errore nello stadio di inserimento orbitale. Nel suo secondo volo fece raggiungere l'orbita allo shuttle Buran.

In uso 

 Il razzo Falcon Heavy di SpaceX può inserire un carico di 63.8 tonnellate in orbita bassa terrestre se i Side Boosters e il Central Core non vengono recuperati e 57 tonnellate se vengono recuperati solo i side boosters. Da febbraio 2018 il razzo è in operazione ed è stato lanciato solo 3 volte, la prima come volo di prova in cui è stata spedita una Tesla Roadster in un'orbita oltre Marte. Anche se sulla carta è un veicolo per il lancio di carichi super-pesanti, non è stato ancora dimostrata questa sua capacità, facendolo quindi rientrare in questa categoria non ufficialmente.

Mai lanciati / Falliti / Prototipi / Test Suborbitali 

 Starship di SpaceX, sulla quale i test sono iniziati a Settembre 2019 con il volo sperimentale a 150m di altitudine di Starhopper, seguito rispettivamente da due test a 150m di SN5 e SN6, successivamente un primo test ad alta altitudine(12,5km) di SN8, poi l’altitudine venne diminuita a 10km per i successivi due test(SN9 ed SN10)
 N1, il razzo lunare sovietico sviluppato negli anni 60.
 Space Launch System, il razzo lunare in corso di sviluppo da parte della NASA.

Collegamenti esterni 
 

Astronautica
Missilistica